Obhájkyní titulu soutěže dvouhry vozíčkářek na newyorském grandslamu US Open 2015 byla japonská světová trojka Jui Kamidžiová, která skončila jako poražená finalistka.

Soutěž vyhrála 23letá nenasazená Jordanne Whileyová ze Spojeného království, když ve finále porazila svou deblovou partnetku, s níž vyhrála šest grandslamů, Jui Kamidžiovou po třísetovém průběhu 6–4, 0–6 a 6–1.

Whileyová tak získala premiérový grandslamový titul z dvouhry a stala se první britskou vozíčkářkou v historii, jež vybojovala singlový Grand Slam. Do žebříčku okruhu NEC Tour si připsala 800 bodů.

Nasazení hráček 
  Jiske Griffioenová (semifinále)
  Aniek van Kootová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015